Franciaország
Sainte-Marthe, település Eure megyében
Sainte-Marthe, település Lot-et-Garonne megyében